

Варніца (Варниця, ) — село у Аненій-Нойському районі.

Варніца () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Рекоаса.
 Варніца () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ширна.
 Варніца () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Шиштаровец.

Див. також 
 Варниця (значення)